Partit Democràtic de Sèrbia (DSS) Demokratska Stranka Srbije), partit polític de Sèrbia
 Partit Democràtic d'Eslovènia (del nom en eslovè Demokratska Stranka Slovenije), partit polític històric d'Eslovènia
 Diccionari Històric de Suïssa (del nom en italià Dizionario Storico della Svizzera), enciclopèdia de referència per als estudis històrics de Suïssa
 Digitized Sky Survey, atles digitalitzat del cel nocturn
 Deep Space Station, antena i el seu equipament dins de la Xarxa de l'Espai Profund#Antenes
 DSA (del nom en anglès Digital Signature Standard), estàndard per a la signatura digital que utilitza l'algorisme DSA
 Sistema de suport a les decisions (del nom en anglès Decision Support System), sistema de la tecnologia de la informació per al suport a la presa de decisions vegeu Tecnologia de la informació#Sistema de suport a la presa de decisions
 Distribució dinàmica d'espectre (del nom en anglès Dynamic Spread Spectrum), mètode de modulació per a la transmissió de senyal digital per radiofreqüència, vegeu Espectre eixamplat per seqüència directa
 Dextran (del nom en anglès Dextran Sulfate Sodium), polisacàrid usat com a antitrombòtic